Das Wort Tobis ist in mehreren Unternehmensbezeichnungen enthalten:

 Tobis-Tonbild-Syndikat AG, ehemalige deutsche Filmproduktionsgesellschaft
 Tobis-Sascha-Filmindustrie AG, ehemaliges österreichisches Filmproduktionsunternehmen, an welchem die Tobis-Tonbild-Syndikat AG beteiligt war, siehe Sascha-Filmindustrie
 Tobis Film, deutscher Filmverleih

Tobis ist der Name folgender Ortsteile:
 Tobis (Gemeinde Preding), Katastralgemeinde und Ortschaft von Preding, Steiermark
 Tobisberg, Ortschaft von Preding, Steiermark
 Tobisegg (Gemeinde Sankt Josef), Katastralgemeinde und Ortschaft von St. Josef (Weststeiermark), Steiermark

Siehe auch:
 TOPIS
 Tobies